Stilte, de ervaring van geen enkel geluid
 Stilte (Aho), een compositie van Kalevi Aho
 Stilte (Merikanto), een compositie van Aarre Merikanto
 Stilte (roman), een Japanse roman uit 1966
 De stilte, een Nederlands hoorspel